South Shore kan avse:

Geografi

Kanada
 South Shore Channel – ett vattendrag
  South Shore Regional Airport – en flygplats

USA
South Shore, Chicago – en stadsdel
South Shore (Massachusetts) – en region söder om Boston